

Die Liste der Schweizer 10-Franken-Gedenkmünzen enthält die Bimetallmünzen der Schweiz mit einem Nennwert von 10 Franken.

Schweizer Gedenkmünze
Schweiz #::10 Franken